50-Euro-Münzen werden von mehreren europäischen Ländern herausgegeben. Die folgende Auflistung führt zu den entsprechenden Ausgabeländern und deren Sammlermünzen-Editionen:
 50-Euro-Münze (Andorra), siehe Andorranische Euromünzen #50 Euro
 50-Euro-Münze (Belgien), siehe Belgische Euromünzen #50 Euro
 50-Euro-Münze (Deutschland), siehe Gedenkmünzen der Bundesrepublik Deutschland #50-Euro-Goldmünzen
 50-Euro-Münze (Finnland), siehe Finnische Euromünzen #50 Euro
 50-Euro-Münze (Frankreich), siehe Französische Euromünzen #50 Euro
 50-Euro-Münze (Griechenland), siehe Griechische Euromünzen #50 Euro
 50-Euro-Münze (Italien), siehe Italienische Euromünzen #50 Euro
 50-Euro-Münze (Litauen), siehe Litauische Euromünzen #50 Euro
 50-Euro-Münze (Malta), siehe Maltesische Euromünzen #Sammlermünzen
 50-Euro-Münze (Niederlande), siehe Niederländische Euromünzen #Sammlermünzen
 50-Euro-Münze (Österreich), siehe Österreichische Euromünzen #50 Euro und #Wiener Philharmoniker
 50-Euro-Münze (San Marino), siehe San-marinesische Euromünzen #50 Euro
 50-Euro-Münze (Spanien), siehe Spanische Euromünzen #50 Euro
 50-Euro-Münze (Vatikan), siehe Vatikanische Euromünzen #20 und 50 Euro

Weblinks 

Euromünzen